Francesco Monaco (-1626), vescovo cattolico italiano di Martirano
 Francesco Monaco – incisore italiano
 Francesco Monaco (1838-1908), imprenditore e fondatore della scomparsa azienda omonima
 Francesco Monaco (1898-1986), vescovo cattolico italiano di Caltanissetta
 Francesco Monaco detto Franco (1951), politico
 Francesco Monaco (1960), allenatore di calcio ed ex calciatore
 Francesco Monaco (1970), ex motociclista